A JoNaLu német 3D-s számítógépes animációs sorozat. A sorozat eredeti szinkronhangjai Ilona Shulz, Léa Mariage, Felix Stimming, Leu Huang, Lino Modica, Jeanne Neisius, Iris Artajo, Jeff Burrel, Gisela Fitsch, Oleg Zinkowski és Cedric Eich. A rendezők Anja Hansmann, Konrad Weise és Nina Wels. A sorozatot gyártója a Scopas Medien, forgalmazói a Universum Film (UFA) és a ZDF.

Németországban a Kinderkanal sugározza 2010 óta, míg Magyarországon az M2 2015 decembere óta.

Történet 
A sorozat főszereplői két fiatal, izgága egér, Jo és Naya, valamint Ludwig, az apró bogár, akik egy gyerekszobában élnek, s igyekeznek megtanulni, hogy melyik eszköz mire való, illetve megtanulják, hogy a szoba tulaja, Paul mit csinál és hogyan teszi azt.

Szereplők 
 Jo (Cedric Eich) – A fiatal egérfiú, az egérpár idősebbik tagja.
 Naya (Marie-Madeleine Ipoumb) – A fiatal egérlány, az egérpár fiatalabbik tagja.
 Ludwig, Lu (Ilona Schulz) – Az apró, gügyögő katicabogárka, a két egér jó barátja.
 Paul (Amandus Hopfgarten) – A szoba tulaja.

Epizódlista

Magyar változat 
A szinkront az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette.

Magyar szöveg: Pallinger Emőke

Szerkesztő: Horváth Márta

Hangmérnök: Schupkégel Sándor

Vágó: Győrösi Gabriella

Gyártásvezető: Derzsi-Kovács Éva

Szinkronrendező: Kertész Andrea

Produkciós vezető: Bor Gyöngyi

Felolvasó: Schmidt Andrea

Magyar hangok

 Pál Dániel Máté – Jo
 Hermann Lilla – Naya
 Szabó Zselyke – Ludwig

Források 
 
 JoNaLu a fernsehserien.de-n 

Német animációs sorozatok
2015-ben bemutatott német televíziós sorozatok